Adolfo Prieto puede referirse a las siguientes personas:

 Adolfo Prieto (1928-2016), profesor universitario y crítico literario argentino;
 Adolfo Prieto (1867-1945), empresario español.